Дже́ссика Ча́ффин () — американская актриса, сценаристка и комедиантка. Чаффин начала свою карьеру в качестве комика на сцене, где часто выступала со своим комедийным партнером Джейми Денбо. На телевидении она взяла на себя второстепенные роли в сериалах «Зоуи 101», «Дурман», «Такая разная Тара» и «Новенькая». Также она выступила в качестве создателя и исполнительницы одной из главных ролей в комедийном шоу «Ронна и Беверли» в 2012 году, где также снялась Джейми Денбо.

На большом экране, Чаффин появилась в комедии 2013 года «Копы в юбках», где также снялась с Денбо. Позднее были объявлены планы режиссёра фильма Пола Фига снять спин-офф, где они с Денбо будут главными героинями. Ранее она снялась в Джеки Уивер в неудачном пилоте CBS «Маккарти». В 2014 году, Чаффин получила роль в фильме Пола Фига «Шпион», где главную роль играет Мелисса Маккарти, с которой она ранее работала в «Копы в юбках».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Подкастеры США
Киноактрисы США
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США